

Geografia

Austria 
Słoweńska nazwa miejscowości:
 Gmünd in Kärnten

Słowenia 
 Sovodenj – miejscowość